Società anonima Ferrovie Settentrionali Sarde – società ferroviaria attiva in passato in Sardegna
Società italiana per le Strade Ferrate Secondarie della Sardegna – società ferroviaria attiva in passato in Sardegna